Кокорский — посёлок в Заринском районе Алтайского края России. Входит в состав Стародраченинского сельсовета.

География 
Расположен в северо-восточной части края, на реке Аламбай.
 Уличная сеть
Мира ул., Новая ул., ОП 93 км ул., Садова ул.
 Климат
континентальный. Средняя температура января −17,7 °C, июля +19,2 °C. Годовое количество атмосферных осадков — 450 мм.

История 
Посёлок входит в муниципальное образование «Стародраченинский сельсовет» согласно муниципальной и административно-территориальной реформе 2007 года.

Население 

 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % от общей численности в 181 жителей.

Инфраструктура 
Действует фельдшерско-акушерский пункт (филиал КГБУЗ «Центральная городская больница г. Заринск»), дом культуры.

Развито садоводчество.

Транспорт 
Посёлок доступен автомобильным и железнодорожным транспортом.

Остановочный пункт 93 км Западно-Сибирской железной дороги.

Через посёлок проходит автодорога общего пользования межмуниципального значения «Заринск — Стародраченино — Озерное» (идентификационный номер 01 ОП МЗ 01Н-1304).

Примечания 

Населённые пункты Заринского района